ВЧК — трёхбуквенная аббревиатура. Может означать:
 ВЧК СНК РСФСР, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, позже Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при Совете Народных комиссаров РСФСР — орган по защите государственной безопасности СССР, существовавший с 20 декабря 1917 до 6 февраля 1922 года.
 ВЧК — Временная чрезвычайная комиссия при Президенте Российской Федерации по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (1996—1999).
 ВЧК ликбез — Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.
 ВЧК (медицина) — внутричерепное кровоизлияние.
 ВЧК (микробиология) — вывод чистой культуры. 
 ВЧК (Железнодорожный транспорт) — начальник отдела кадров вагонного участка.
 ВЧК — высокочастотный квадруполь.

Примечания